Suttoniella är ett släkte av svampar. Suttoniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Suttoniella